Аски́ты  () — еретики конца IV — начала V века, описанные Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus», это 62 ересь в его книге. Аскиты своё название получили от  — «кожаный мех, бурдюк». Этот надутый бурдюк они ставили перед алтарём в своём храме, а около него, как пишет Августин, совершали «вакханалии»; то есть пили вино и плясали. При этом аскиты называли себя вместилищами (мехами) нового вина, о котором сказано в Евангелии (, , ). О численности аскитов Августин ничего не сообщает.

Ссылки 
 . Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 54
 Grands et petits avatars. 3 - Les Hérésies chrétiennes des premiers siècles (gnostiques et autres) 
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 PL. 53. col. 609. LXII.

История христианства
Еретические течения в христианстве